Église Saints-Boris-et-Gleb peut désigner:

 Église Saint-Boris-et-Saint-Gleb de Tchernihiv, église orthodoxe qui a été construite dans la principauté de Tchernigov ;
 Église Saints-Boris-et-Gleb, édifice religieux de l'Église orthodoxe situé Kidekcha ;
 Église Saints-Boris-et-Gleb (Souzdal), édifice religieux de l'Église orthodoxe situé à Souzdal ; 
 Église Saints-Boris-et-Gleb de Ziouzino, église orthodoxe du doyenné d'Andreïev dans l'éparchie urbaine de Moscou ;
 Église Saints-Boris-et-Gleb-des-Plotnikis, église orthodoxe de Veliki Novgorod ;